Chamaerhodos – rodzaj roślin z rodziny różowatych. Obejmuje od 5 do 8 gatunków. Występują one w środkowej i wschodniej Azji, jeden gatunek (Chamaerhodos erecta) także w Ameryce Północnej.

Morfologia 
 Pokrój Byliny i półkrzewy o pędach owłosionych lub szczeciniasto ogruczolonych. Pędy kwiatonośne prosto wzniesione. Osiągają zwykle do 30 cm wysokości.
 Liście Skrętoległe, z przylistkami błoniastymi przyrośniętymi do ogonka liściowego, blaszka raz do trzech razy podzielona trzykrotnie na wąskie segmenty.
 Kwiaty Drobne, pojedyncze lub skupione w kwiatostany wierzchotkowe, baldachogrona lub wiechy. Hypancjum stożkowate, rurkowate lub dzwonkowate. U jego wejścia znajduje się szczeciniasto owłosiony dysk miodnikowy o zgrubiałych brzegach. Okwiat pięciokrotny; działki kielicha trwałe, prosto wzniesione; płatki korony białe do różowych. Pręcików jest 5, naprzemianległych do płatków. Zalążnia górna składa się z 4 do 10 lub większej liczby owocolistków zwieńczonych główkowatymi znamionami.
 Owoce Kilka lub liczne niełupki, jajowate i nagie, zamknięte w hypancjum.

Systematyka 
Jeden z rodzajów podplemienia Fragariinae, do którego należą m.in. przywrotnik (Alchemilla), poziomka (Fragaria) i sybaldia (Sibbaldia). Grupa ta jest siostrzana dla rodzaju pięciornik (Potentilla), wraz z którym tworzy plemię Potentilleae z podrodziny Rosoideae w obrębie różowatych (Rosaceae). Rodzina ta z kolei jest kladem bazalnym w obrębie rzędu różowców (Rosales).

 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

 Wykaz gatunków
 Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge
 Chamaerhodos canescens J.Krause
 Chamaerhodos erecta (L.) Bunge
 Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge
 Chamaerhodos sabulosa Bunge
 Chamaerhodos trifida Ledeb.

Przypisy 

Różowate